Euagoras, in anderer Schreibweise Evagoras, bezeichnet

 Könige des antiken Stadtstaates Salamis auf Zypern:
 Euagoras I.
 Euagoras II.
 Euagoras (Satrap), ein Feldherr der Diadochenkriege
 Euagoras (Tyros), König von Tyros, siehe Liste der Könige von Tyros
 einen der mehr als 50 mythischen Söhne des Trojanischen Königs Priamos
 der Stifter einer Statuengruppe in Olympia, siehe bei Aristokles aus Kydonia
 eine frühere türkischsprachige Wochenzeitschrift auf Zypern
 einen Airbus der zyprischen Fluggesellschaft Cyprus Airways
 den Roman Julius und Evagoras – ein philosophischer Roman von Jakob Friedrich Fries